Вејд Хамптон има више значења:
 Вејд Хамптон (Аљаска)
 Вејд Хамптон (Јужна Каролина)